Чир — многозначный термин.

 Чир — приток Дона.
 Чир — железнодорожная станция Волгоградского отделения Приволжской железной дороги.
 Чир — словацкий суп.
 Чир () — рыба из семейства лососёвых.

См. также 
 Чирский
 Большой Чир
 Нижний Чир
 Средний Чир
 Чирь-Ю
 Чирей
 Чи-Ри